Азо́во-Береза́нская нефтегазоно́сная о́бласть (укр. Азовсько-Березанська нафтогазоносна область) — нефтегазоносная область на Украине, расположенная на территории Запорожской и Херсонской областей и их акваторий. Входит в состав Южного нефтегазоносного региона Украины.

Месторождения 
 Морское газовое месторождение 
 Стрелковое газовое месторождение

Ссылки и источники 

 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

  

Незавершённые статьи по геологии
Полезные ископаемые Украины
Нефтяные месторождения Украины